Das Punj Lloyd PSA Masters 2010 fand vom 13. bis 19. Dezember 2010 in Neu-Delhi, Indien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series. Das Turnier der Damen, das unter dem abweichenden Turniernamen WISPA Masters stattfand, war Teil der WSA World Tour 2010/11. Das Preisgeld betrug 192.000 US-Dollar bei Herren und 36.000 US-Dollar bei den Damen.

Titelverteidiger war Ramy Ashour. Nick Matthew besiegte im Endspiel James Willstrop mit 11:7, 11:8 und 11:7. Bei den Damen setzte sich Jenny Duncalf gegen Kasey Brown mit 11:5, 11:5 und 11:4 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Bei den Damen umfasste das Hauptfeld 16 Startplätze, davon vier für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Harinder Pal Sandhu und Joshana Chinappa jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2010/11
WSA World Tour 2010/11
2010
Squashturnier in Delhi